Carmina Burana − średniowieczny zbiór pieśni
 Carmina Burana − kantata sceniczna Carla Orffa